LSL steht für:
 langsame störsichere Logik, Schaltungstechnik für logische Schaltungen
 Leisure Suit Larry, Computerspiel-Reihe der Spielefirma Sierra On-Line
 , Skriptsprache für die virtuelle 3D-Welt Second Life
 Lesothischer Loti (ISO-4217-Code), Währung Lesothos
 , Holzwerkstoff, siehe Spanstreifenholz
 Link Support Layer, Modul des Netware-Client für DOS
 , Rechengröße bei der statistischen Qualitätssicherung
 Logical Shift Left, ARM-Assembler-Befehl für bitweise Verschiebungen, siehe Logische Verschiebung
 Bahnhof Sandersleben (Anh) (DS100-Code), deutscher Bahnhof
 Los Chiles Airport (IATA-Code), Flughafen von Los Chiles, Provinz Alajuela, Costa Rica

lsl steht für:
 Lettische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung